Arraia-amarela pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Dasyatis say
 Myliobatis freminvillii

Desambiguações de espécies